Franciscus de Neve (I)
Franciscus de Neve (II)